Dao kan ha flera betydelser:

Dao, ett begrepp inom kinesisk filosofi
Dao (svärd)
Dao Molander Di Ponziano, skådespelerska och sångerska
Tsung-Dao Lee, nobelpristagare i fysik

Geografi

Filippinerna
Dao (Capiz), kommun

Indonesien 

 Pulau Ndao, ö, Nusa Tenggara Timur,

Vietnam
Con Dao, Vietnams största ö